Renault RS01 je Renaultov prvi dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko sta z njim dirkala Jean-Pierre Jabouille in René Arnoux. To je bil prvi dirkalnik Formule 1 s turbo motorjem, tudi zaradi česar pa ga je pestilo pomanjkanje vzdržljivosti, predvsem motorja. Edino uvrstitev v točke dirkalnika RS01, ki je hkrati tudi prva uvrstitev Renaulta in prva uvrstitev dirkalnika s turbo motorjem v prvenstvene točke, je dosegel 
Jean-Pierre Jabouille, ki je tudi pomagal pri razvoju dirkalnika in je dirkalnik v prvih dveh sezonah sam, na Veliki nagradi ZDA v sezoni 1977. Po prvih šestih dirkah sezone 1979, ko je Jabouille dosegel prvi najboljši štartni položaj dirkalnika s turbo motorjem na Veliki nagradi Južne Afrike, je moštvo zamenjalo dirkalnik z novim Renaultom RS10.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

‎

RS01
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1977
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1978
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1979